Лаффо́рг () — французская фамилия. Известные носители:

 Лаффорг, Бритт (род. 1948) — французская горнолыжница.
 Лаффорг, Ингрид (род. 1948) — французская горнолыжница.
 Лаффорг, Венсан (род. 1974) — французский математик.
 Лаффорг, Лоран (род. 1966) — французский математик.